Глеб Витальевич Вершинин (; ) — белорусский футболист, защитник могилёвского «Днепра».

Карьера

«Днепр-Могилёв» 
Воспитанник могилёвского «Днепра». В 2019 году стал выступать в дубле команды. В январе 2020 года подписал свой первый профессиональный контракт с клубом. Вместе с клубом стал выступать во Второй Лиге, по окончании сезона которого стали чемпионами. В следующем сезоне продолжил тренироваться с основной командой. Дебютировал в Первой Лиге 30 апреля 2021 года в матче против бобруйской «Белшины». Закрепился в основной команде как игрок замены, выходя на поле в каждом матче. В июле 2021 года был отправлен в молодёжную команду во Вторую Лигу «Днепр-Юни». 
В сезоне 2022 года вернулся в основную команду могилевчан. Стал игроком запаса. Свой дебютный матч в Высшей Лиге сыграл 7 мая 2022 года против жодинского «Торпедо-БелАЗ», выйдя на за замену на 86 минуте матча.

Аренда в «Оршу» 
В июле 2022 года отправился в аренду в «Оршу». Дебютировал за клуб 10 июля 2022 года в матче против «Молодечно-2018». По ходу сезона закрепился в основной команде оршанского клуба. Сам же футболист в клубе провёл 14 матчей, результативными действиями не отличившись. По окончании срока арендного соглашения покинул клуб.

В декабре 2022 года приступил к тренировкам с могилёвским «Днепром».

Достижения 
 «Днепр-Могилёв»
 Победитель Второй лиги: 2020

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Орша»